Żywot świętego Sawy (autorstwa Domentijana) – hagiografia serbska powstała w połowie XIII wieku
 Żywot świętego Sawy (autorstwa Teodosija) – hagiografia serbska powstała w I połowie XIV wieku